Stachiewicz – polskie nazwisko

osoby o nazwisku Stachiewicz:
 Julian Stachiewicz (1890–1934) – generał brygady Wojska Polskiego
 Juliusz Stachiewicz (1924–1976) – profesor wydziału mechaniki Uniwersytetu McGil
 Piotr Stachiewicz (1858–1938) – malarz i ilustrator
 Piotr Stachiewicz (1926–1988) – powstaniec warszawski
 Stanisław Stachiewicz (1869–1917) – urzędnik
 Sylwester Stachiewicz (1892–1940) – major intendent Wojska Polskiego
 Wacław Stachiewicz (1894–1973) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Wanda Stachiewicz (1895–1995) – działaczka kulturalna

Zobacz też

Przypisy